Velika nagrada SAD (službeno:2017 Formula 1 United States Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 22. listopada 2017. godine na stazi Austin u Texasu. Bila je to sedamnaesta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj
Uoči utrke, Carlos Sainz Jr. je zamijenio Jolyona Palmera, te je do kraja sezone nastupao za Renault, zbog toga što Palmer svojim rezultatima nije opravdao angažman u momčadi. Također, Brendon Hartley je zamijenio Pierra Gaslyja na ovoj utrci, zbog Gaslyjevog nastupa u japanskoj Super Formuli. Nakon što je Sainz prešao u Renault, Toro Rosso je potvrdio da će Gasly, osim na VN SAD-a, voziti posljednje utrke sezone, kao i otpisani Daniil Kvyat.

Treninzi
Britanac Lewis Hamilton u Mercedes je bio najbrži na prvom i drugom slobodnom treningu u petak. U subotu, uoči kvalifikacija, Hamilton je bio najbrži i na trećem slobodnom treningu u Austinu.

Kvalifikacije
Hamilton je bio najbrži u sve tri kvalifikacijske runde, te stigao do 72. najbolje startne pozicije. Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju osvojio je drugo mjesto s 0,239 sekundi zaostatka za Britancem, dok je treći bio Hamiltonov momčadski kolega, Finac Valtteri Bottas. Sainz je u svojoj prvoj utrci za Renault ostvario osmo najbrže vrijeme, dok je Hartley u prvoj utrci u Formuli 1, bio osamnaesti u kvalifikacijama.

Utrka

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

 – Max Verstappen je dobio kaznu od 15 mjesta na gridu zbog promjene određenih elemenata pogonske jedinice.
 – Stoffel Vandoorne je dobio kaznu od 25 mjesta na gridu zbog promjene određenih elemenata pogonske jedinice.
 – Nico Hülkenberg je dobio kaznu od 20 mjesta na gridu zbog promjene određenih elemenata pogonske jedinice.
 – Lance Stroll je dobio 3 mjesta kazne na gridu zbog ometanja Romaina Grosjeana tijekom kvalifikacija.
 – Brendon Hartley je dobio kaznu od 25 mjesta na gridu zbog promjene određenih elemenata pogonske jedinice.
 – Kevin Magnussen je dobio 3 mjesta kazne na gridu zbog ometanja Sergija Péreza tijekom kvalifikacija.

Rezultati utrke

 – Max Verstappen je dobio 5 sekundi kazne zbog pretjecanja na zabranjenom mjestu. 
 – Marcus Ericsson je dobio 5 sekundi kazne zbog uzrokovanja sudara.

Zanimljivosti

Vozači
 62. pobjeda za Lewisa Hamiltona.
 97. postolje za Sebastiana Vettela.
 89. postolje za Kimija Räikkönena.
 72. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona.
 1. utrka za Brendona Hartleya.

Konstruktor
 4. naslov prvaka za Mercedes.
 75. pobjeda za Mercedes.
 87. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Ukupan poredak nakon 17 od 20 utrka

 Velika nagrada Japana 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Meksika 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 United States Grand Prix StatsF1

SAD-2017
SAD